Beroepssecundair onderwijs - een vorm van onderwijs in Vlaanderen
 Buitenschoolse opvang - een vorm van kinderopvang
 19 Batterij Speciale Opdrachten, een voormalige eenheid van de Koninklijke Landmacht